De Vries – jedno z najpopularniejszych nazwisk niderlandzkich, oznacza mieszkańca Fryzji, m.in. nazwisko malarzy i rzeźbiarzy niderlandzkich. Występuje również w postaci "DeVries", "deVries", lub "Devries".

Przedstawiciele 

 Abraham de Vries (zm. 1650), malarz niderlandzki, portrecista;
 Adriaen de Vries (1546-1626), rzeźbiarz i giser niderlandzki
 Hans Vredeman de Vries (1527-1604), niderlandzki rytownik, malarz, architekt i teoretyk architektury;
 Hugo de Vries (1848-1935), holenderski botanik i genetyk;
 Roelof van Vries (1631-1681), malarz holenderski.
 Theun de Vries, pisarz, komunista
 Tissaia de Vries, czarodziejka z Sagi o Wiedźminie